Aceasta este lista stelelor notabile din constelația Dragonul.

Referințe

Vezi și
 Lista stelelor după constelație

Listă
Dragonul
Liste de stele